Красненьківська сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Красненьківська сільська рада — Миколаївська область, Кривоозерський район